Mount Bigelow ist der Name folgender Berge in den Vereinigten Staaten:

 Mount Bigelow (Arizona), 2603 m, in den Santa Catalina Mountains, Arizona
 Mount Bigelow (Maine), 1263 m, in den Appalachen, Maine
 Mount Bigelow (Washington), 2577 m, in der Lake Chelan-Sawtooth Wilderness, Washington